586 км, 586-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 586 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 585 км на линии Елец — Касторная-Новая, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 595128
 586 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Отрожка — Лиски, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 590020